Cochipampa bzw. Cochi Pampa steht für folgende Ortschaften in Bolivien:

 Cochipampa (Sacaca), Ortschaft im Departamento Potosí
 Cochipampa, Ortschaft im Municipio Tapacarí, Departamento Cochabamba, siehe Kochi Pampa
 Cochi Pampa, Ortschaft im Municipio Morochata, Departamento Cochabamba